Večernica je lahko:

 v astronomiji drugo ime za planet Venero
 v botaniki večernica ali ixia
 večernica – književna nagrada

Glej tudi 
 večernice (večerna molitev)